La Crypte du Roi obscur () est un roman de Mark Anthony, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, publié en 1993 aux États-Unis et paru en français chez Fleuve noir en 2000 au format de poche.

Résumé 
L'ancien ménestrel Caledan Caldorien qui a tout sacrifié pour l'organisation, après une longue errance, est de retour dans sa ville, Iriaebor, la cité au Mille Spires. Mais la ville n'est plus un havre de paix depuis qu'un seigneur Zentilar a la mainmise sur le gouvernement. Les ménestrels ont besoin de l'ancien héros qu'il le veuille ou non car les manigances des Zents ne sont rien face au pouvoir qu'ils pourraient libérer de sa prison.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1993